Guido Garay puede referirse a:

Guido Garay (1921-2009), artista, músico, historiador y folclorista ecuatoriano.
Guido Garay Brignardello (1950), astrónomo chileno, ganador del Premio Nacional de Ciencias Exactas de 2017.